

Astronomia 
 Cook – cratere lunare
 3061 Cook – asteroide della fascia principale

Geografia 
Antartide 
 Cook – piattaforma glaciale antartica
Australia
 Cook – parrocchia civile della Contea di Cook, Nuovo Galles del Sud
 Cook – sobborgo di Canberra
 Cook – città fantasma dell'Australia Meridionale
Canada
 Monte Cook – montagna dei Monti Sant'Elia
Georgia del Sud e isole Sandwich meridionali
 Isola Cook – isola delle Isole Thule meridionali
Nuova Zelanda
 Aoraki/Monte Cook – montagna delle Alpi meridionali
 Isole Cook – arcipelago
 Stretto di Cook – braccio di mare che divide l'Isola del Nord dall'Isola del Sud
Stati Uniti d'America
 Cook – città della Contea di St. Louis, Minnesota
 Cook – villaggio della Contea di Johnson, Nebraska
 Contea di Cook – contea della Georgia
 Contea di Cook – contea dell'Illinois
 Contea di Cook – contea del Minnesota
 Monte Cook – montagna dei Monti Sant'Elia
 Insenatura Cook – braccio di mare che si estende da Anchorage al golfo dell'Alaska

Musica 
 Cook, pubblicato in Italia come Live in Usa – album della Premiata Forneria Marconi del 1974

Politica 
 Divisione di Cook – divisione elettorale della Camera dei Rappresentanti australiana

Persone